Белькович — славянская фамилия.
 Белькович, Всеволод Михайлович (род. 1935) — российский биолог
 Белькович, Игорь Владимирович (1904—1949) — советский астроном, в его честь назван кратер на Луне.
 Белькович, Леонид Николаевич (1859—?) — русский военачальник, генерал от инфантерии, автор военных книг.
 Белькович, Николай Николаевич (1858-?) — русский генерал
 Белькович, Олег Игоревич (1934—2020) — советский астроном.

Другое 
 Белькович — кратер на Луне.